Akullersuaq bezeichnet:
 Akullersuaq (Berg, Nuuk), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Akullersuaq (Berg, Sisimiut), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland